Орфографии языков Замбии — свод алфавитов и правил орфографии для языков Замбии, утверждённый властями страны в 1977 году. Свод охватывает орфографии языков бемба, каонде, лози, лунда, лувале, ньянджа и тонга.

Алфавиты языков Замбии 
Составлено по:

Примечания 

Языки Замбии
Замбия